Верещаки — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Верещаки — хутор в Миорском районе Витебской области.
 Верещаки — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Верещаки — деревня в Свислочском районе Гродненской области.
 Верещаки — упразднённая деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Верещаки — село в Новозыбковском районе Брянской области.

Украина 
 Верещаки — село в Лановецком районе Тернопольской области.
 Верещаки — село в Лысянском районе Черкасской области.